Немковский:
 Немковский, Александр Геннадьевич (1964—2009) — советский и российский художник.
 Немковский, Лазарь Аркадьевич (1900—1952) — российский режиссёр, актёр.
 Лазарев-Немковский, Игорь Лазаревич (1933—1997) — советский и российский фольклорист и педагог.